

Patronyme 

 Alexandre Bilodeau (1987-), skieur acrobatique québécois ;
 Alexandre Arthur Comeau Bilodeau, musicien acadien ;
 Brent Bilodeau (1973-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Émile Bilodeau (1996-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Emmanuel Bilodeau (1964-), acteur québécois ; 
 François Bilodeau (1973-), joueur de volley-ball québécois ; 
 Gilles Bilodeau (1955-2000), ex-joueur professionnel québécois de hockey sur glace dans l'Association mondiale de hockey et dans la Ligue nationale de hockey ;
 Jacques Bilodeau (1927-1976), acteur québécois ; 
 Jean-Luc Bilodeau (1990-), acteur canadien ;
 Josée Bilodeau (1979-), écrivaine et critique dramatique québécoise à Val d'Or (Québec) ; 
 Joseph Bilodeau (1900-1976) homme politique québécois ;
 Octave-Georges-Marie Bilodeau (1895-1966), prêtre et dramaturge canadien ;
 Stéphan Bilodeau (1967-),  écrivain québécois ;
 Vincent Bilodeau (1951-), acteur québécois.

Toponyme 

Bilodeau, hameau dans Saint-François-de-Sales, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Branche Bilodeau, cours d'eau situé à Sainte-Irène dans La Matapédia.
Rivière Bilodeau, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, dans la MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, au Canada.
Île Bilodeau, île du golfe du Saint-Laurent, dans Bonne-Espérance, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec.
Îles Bilodeau, quatre îles en série sur la rivière au Tonnerre (Minganie), dans la MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, au Canada.
Mont Bilodeau, mont situé dans la municipalité de Québec, MRC Le Granit, en Estrie, au Québec.
Pointe à Bilodeau, pointe à l'extrémité de la péninsule de la rive sud-est à l'embouchure de la rivière Natashquan, dans Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec.

Patronyme canadien
Patronyme québécois
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme